Нестерово () — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Подсолтовского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на берегах реки Рухвы, к северу от автодороги , на расстоянии примерно 26 километров (по прямой) к северо-западу от Мстиславля, административного центра района. Абсолютная высота — 207 метров над уровнем моря.

История 
В конце XVIII века деревня входила в состав Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского.

Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт входил в состав Шамовского сельского общества Шамовской волости Мстиславского уезда Могилёвской губернии. Имелся 71 двор и проживало 482 человека (257 мужчин и 225 женщин).

До 2013 года Нестерово входило в состав ныне упразднённого Раздельского сельсовета.

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 226 человек.

Примечания 

Населённые пункты Мстиславского района